Jordan Grand Prix je bivša momčad Formule 1 koja se natjecala u F1 od 1991. kada je kao mala ekipa iz Formule 3 prešla u puno elitniju F1. Vlasnik i osnivatelj momčadi je bio Eddie Jordan. Krajem 1990-ih momčad je bilježila svoje najveće rezultate u kratkoj povijesti ekipe da bi 2005. financijski krahirala kada ih kupuje ruski biznismen kanadskog državljanstva Alex Shnaider i preimenuje u Midland F1.

Povijest

Momčad Jordana u natjecanju ostvarila je četiri pobjede. Damon Hill pobijedio je u Belgiji 1998., Heinz-Harald Frentzen u Francuskoj i Italiji 1999. te Giancarlo Fisichella u Brazilu 2003. Najveći uspjesi bili su 4. mjesto u konstruktorskom poretku 1998. godine i treće mjesto 1999. godine. Od 1997. momčad je prepoznatljiva po žutim bolidima. Iako relativno mala, kroz momčad su prošli mnogi slavni vozači. Na tom popisu su sedmerostruki prvak Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Eddie Irvine, Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella, Damon Hill, Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli, Nick Heidfeld...

Potpuni popis rezultata u Formuli 1
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označavaju najbolju startnu poziciju, dok utrke označene kosim slovima označavaju najbrži krug utrke)

Momčadi Formule 1
Šport u Irskoj